Zoran Filipović (boksač)	
 Zoran Filipović (fotograf)		
 Zoran Filipović (nogometaš)